

Chine 
Ordos est le pluriel du terme mongol ordo signifiant la yourte du Khan, sa prononciation est proche des Huit yourtes blanches, qui désigne le tombeau de Gengis Khan, de ce terme est également dérivé le terme horde utilisé en Occident.
 La ville-préfecture d'Ordos dans la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine ;
 Le plateau d'Ordos dans la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine, où se situe la ville d'Ordos ;
 Le Désert d'Ordos est un désert de Mongolie-Intérieure, en Chine et situé sur ce même plateau ;
 Les Ordos sont des mongols organisés en tribu, qui avaient la charge de la garde du Mausolée de Gengis Khan, sur le plateau d'Ordos, on donna également le terme de Jinong à ces gardiens, qui sera ensuite un terme désignant des grands khans ;
 L'ordos est un dialecte mongol de Chine, parlé notamment par les Ordos ;
 Le terme « Culture de l'Ordos » est le nom donné à deux cultures distinctes qui ont existé dans la région du plateau de l'Ordos:
 La Culture de l'Ordos (Préhistoire) datant du paléolithique supérieur ;
 La Culture de l'Ordos datant de l'Antiquité, de l'âge du bronze et l'âge du fer ;
 Le Musée d'Ordos, dans la ville d'Ordos, comportant une importante collection des cultures de la région.

Autres 
 La revue néodruidique Ordos 1,618 ;
 La Maison Ordos, une des trois maisons dans le jeu vidéo Dune II.